Strohal ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Strohal (* 1951), österreichischer Diplomat
 Emil Strohal (1844–1914), deutscher Jurist
 Richard Strohal (1888–1976), österreichischer Philosoph

Siehe auch:
 Strouhal